Фейран может обозначать:
 Фейран — оазис в Египте.
  — вади в Египте.
 Фейран — район в Португалии.